Олга Нађ је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|2
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|3
|2
|7
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1955. || Ханка  || /
|-
| 1956. || Милиција  (кратки филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Степенице храбрости  || Елегантна гђица у хаљини
|-
| 1961. || Лето је криво за све  || Вишња
|-
| 1962. || Срећна нова година (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Моја луда глава  || /
|-
| 1979. || Национална класа  || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци